Legio V è la denominazione di diverse legioni dell'esercito romano:

Legio V (Pompeo)
Legio V Alaudae
Legio V Iovia
Legio V Macedonica
Legio V Parthica
Legio V Urbana
Legio Vernacula

Pagine correlate
Elenco di legioni romane